Союз писателей ():
 «©оюз Писателей» — український російськомовний журнал,
 «Союз писателей» — російський літературний журнал,
 «Союз писателей» — видавництво Міжнародної спілки творчих сил (МСТС), розташоване у місті Новокузнецьку в Російській Федерації.

Див. також 
 Спілка письменників